Mandela Effect debitantski je samostalni album hrvatskog repera Hiljsona Mandele. Objavio ga je 16. svibnja 2022.  Bassivity Digital. Na albumu gostuju izvođači z++, Grše, Rasta i Palac.

Popis pjesama

Izvori 

Hrvatski hip hop albumi
Albumi iz 2022.